Турнир на призы газеты «Вечерняя Калуга» — международный турнир по футболу среди женских сборных, проводившийся в Калуге в 1992 году, по инициативе главного редактора газеты Льва Богомолова.

Превью 
В рамках подготовки к турниру в Калуге был проведен международный турнир среди клубов на призы «Банка Преображение».

Также в Калуге в рамках подготовки к турниру был проведен матч сборной России.

Турнир 
Турнир проводился с 10 по 12 сентября (Нидерланды дали согласие на участие в турнире в рамках ответных матчей состоявшийся в марте). «Калужанка» была усилина игроками сборной не попавшими в основной состав.

Примечания 

Женский футбол в России
1992 год в женском футболе
Соревнования по женскому футболу
Футбол в Калуге
Спортивные соревнования в Калужской области